Quoi peut désigner :
 Un pronom en français (voir aussi : Pronom relatif et outil interrogatif)

 Quoi ? : un film de Roman Polanski en 1972
 Quoi : une chanson de Jane Birkin en 1986
 Quoi ! : une bande dessinée collective de 2011

Avec un autre mot 
 Quoi faire ? : un album de CharlÉlie Couture en 1982
 N'importe quoi : un single de Florent Pagny en 1988
 Le Grand Quoi : un roman de Dave Eggers en 2006
 Ben quoi ? : un album de Didier Super en 2008

Voir aussi
 Quoi ? L'Éternité (homonymie)
 Quoi de neuf docteur ? et Quoi d'neuf, docteur ?